В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (Переможниця)
  Кріс Еверт (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Пем Шрайвер (3-тє коло)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (2-ге коло)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

 Габріела Сабатіні (3-тє коло)
 Кріс Еверт (півфінал)
 Катаріна Ліндквіст-Раян (1-ше коло)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Барбара Поттер (3-тє коло)
 Стефані Реге (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1986